Golub-Dobrzyń - localidade na Polónia.
Dobrzyń nad Wisłą - localidade na Polónia.

Veja também
Dobříň
Dobrin

Desambiguações de topônimos